Георгий Мовсесян: Мовсесян, Георгий Андреевич (1926—2007) — советский, армянский актёр.
 Мовсесян, Георгий Викторович (1945—2011) — советский композитор.